De Grand Prix-wegrace van Aragón 2017 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2017. De race werd verreden op 24 september 2017 op het Motorland Aragón nabij Alcañiz, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3 
De race zou oorspronkelijk 20 ronden duren, maar werd ingekort tot 13 ronden vanwege dichte mist die de opwarmsessies tijdens de ochtend vertraagden.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2017
Aragón